MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte (de l'acrònim en alemany Menschen – Freiheit – Grundrechte), partit polític antivacunació d'Àustria
 MFG Baden-Württemberg (de l'acrònim en alemany Medien- und FilmGesellschaft), institució per a la promoció del cinema de l'estat de Baden-Württemberg, a Alemanya
 Madagascar Fauna Group, consorci de zoològics per a la preservació de la fauna de Madagascar
 Message from God, grup de goa trance d'Israel
 Mizuho Financial Group, grup d'empreses de serveis financers amb seu a Tòquio, al Japó
 Meteosat de primera generació (del seu nom en anglès Meteosat First Generation), grup de satèl·lits meteorològics de la família Meteosat
 Mfg també és l'abreviatura de manufactura (en anglès Manufacturing), procés de producció de béns